Krach im Hinterhaus – film del 1935 diretto da Veit Harlan
Krach im Hinterhaus – film del 1949 diretto da Erich Kobler
Krach im Hinterhaus – film tv del 1963 diretto da Willi Sämann
Krach im Hinterhaus – film tv del 1966 diretto da Hermann Lanske
Krach im Hinterhaus – film tv del 1971 diretto da Otto Meyer, Michael Wedekind